Tawellemmet (Tawəlləmmət) é a maior das línguas tuaregues no ramo berbere da família das línguas afro-asiáticas. Geralmente é uma das duas línguas classificadas dentro de uma língua chamada  Tamajaq , a outra sendo o língua tamajeq. Tawellemmet é a língua do povo Tuaregue Wellemmedan. É falado em Mali, Níger e partes do norte Nigéria por aproximadamente 801 mil pessoas..

Escritas
Os falantes da língua usam os alfabetos árabe ou o latino

Amostra de texto
1.	Azzaman n Ǝmǝnokal Herod a daɣ ihǝw Ɣaysa, daɣ ǝɣrǝm ǝn Betalxam, daɣ amaḍal ǝn Yahudǝyya. Ǝglan-du musanan ǝn manayan a d-ǝfalnen dǝnnǝg har d-osan Yerusalam.
2.	Ǝnnan: «Ma iga ǝmǝnokal ǝn Kǝl-Ǝlyǝhud wa ihǝwan da sǝket? Atri-net a nǝnay daɣ dǝnnǝg, amaran nǝkk-ay-du y a das-nǝssǝjǝd.»
3.	Arat wa as t-isla ǝmǝnokal Herod, iga aššawaša zǝwwǝran, ǝnta harkid Kǝl-Yerusalam kul.
4.	Iššedaw-du imuzaran ǝn limaman, ǝd musanan n Ǝttawret, issǝstǝn-tan d adag wa daɣ zʼihǝw Ǝlmǝsix.
5.	Ǝnnan-as: «Aɣrǝm ǝn Betalxam a daɣ zʼihǝw daɣ amaḍal ǝn Yahudǝyya, fǝlas ǝnnǝbi Mika iktâb âs:
Português

 (Marcos 2:1-5)
1.	1. Ora, quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que magos vieram do oriente a Jerusalém,
2.	2. Dizendo: Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? pois vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo.
3.	3. O rei Herodes, ouvindo essas coisas, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém.
4.	4. E quando ele reuniu todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele perguntou onde Cristo deveria nascer.
5.	5. E disseram-lhe: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta,

Notas

Ligações externas
Tawellemmet em Omniglot.
Site Tawellemmet
Tawellemmet em Core.ac
Tawellemmet em Omniglot.com

 Tawellemmet
 Tawellemmet
 Tawellemmet
 Tawellemmet